Großgarten ist ein Familien- und ein Ortsname:

Familienname:
 Mandy Großgarten (* 1987), deutsche Weinkönigin

Ortsname:
 Großgarten, bis 1938 Possessern, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Pozezdrze, Dorf und Landgemeinde im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen